Robert Norman Ross (1942-95), pittore statunitense;
 Robert P. Ross (1969-), rugbista a 15 canadese.